Tableau avec affluents et sous-affluents du fleuve Danube.

Tableau triable par colonnes 

Danube